Мора́га () — испанская фамилия и топоним.

Известные носители:
 Арельяно Морага, Гильермо (1908—1999) — чилийский футболист.
 Арельяно Морага, Давид Альфонсо (1902—1927) — чилийский футболист, брат предыдущего.
 Морага, Джон (род. 1984) — американский боец смешанного стиля.

Топоним:
  — город в штате Калифорния (США).

См. также 
 Морагас